Балиан Ибелин () — имя нескольких представителей феодального рода Ибелинов эпохи крестовых походов:

 Балиан I (Барисан) Ибелин Старший
 Балиан II Ибелин
 Балиан III Ибелин, сеньор Бейрута
 Балиан IV Ибелин, сеньор Арсуфа, внук Жана I Ибелина Старого
 Балиан Ибелин (сенешаль Кипра), сын коннетабля Ги Ибелина
 Балиан Ибелин (сеньор Арсуфа), внук Балиана IV Ибелина
 Балиан Ибелин (князь Галилеи)
 Балиан Ибелин (граф Яффы)